Bakoš ist der Familienname folgender Personen:

 Ján Bakoš (1890–1967), slowakischer evangelischer Theologe und Semitist; Begründer der modernen slowakischen Orientalistik
 Marek Bakoš (* 1983), slowakischer Fußballspieler
 Martin Bakoš (* 1990), slowakischer Eishockeyspieler
 Vladimír Bakoš (1949–2009), tschechischer Philosoph

Siehe auch:
 Bakos